Buchhorst ist der Name von Ortschaften:

 Altbuchhorst, Ortsteil der Gemeinde Grünheide (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Buchhorst, Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Buchhorst (Balge), Ortsteil der Gemeinde Balge, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Buchhorst (Gartow), Wohnplatz des Fleckens Gartow, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Buchhorst (Heiligengrabe), Wohnplatz der Gemeinde Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Buchhorst (Luckow), Wohnplatz der Gemeinde Luckow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Buchhorst (Mühlenbecker Land), Wohnplatz der Gemeinde Mühlenbecker Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Buchhorst (Oebisfelde-Weferlingen), Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Buchhorst (Rhinow), Wohnplatz der Gemeinde Rhinow, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Buchhorst (Wehrbleck), Ortsteil der Gemeinde Wehrbleck, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Buchhorst, deutscher Namen von Żelimucha, Ortsteil der Gemeinde Białogard, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Buchhorst ist auch der Name von:
 Buchhorst, Insel im Dassower See bei Dassow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Schleswig-Holstein
 Buchhorst (Braunschweig), Landschaftsschutzgebiet in Braunschweig, Niedersachsen
 Buchhorst (Rothaargebirge) (), Erhebung im Rothaargebirge bei Olsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen